Појам Мошеник може се односити на:

 Мошеник (Моравче), насељено место у општини Моравче, Република Словенија
 Мошеник (Загорје об Сави), насељено место у општини Загорје об Сави, Република Словенија
или

 Мошеник (притока Саве), је лева притока реке Саве у Републици Словенији
 Мошеник (притока Тржичке Бистрице), десна притока реке Тржичке Бистрице у Републици Словенији